Dinsmore ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Dinsmore (* 1965), kanadischer Schauspieler
 Charles Dinsmore (1903–1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Clarence Gray Dinsmore (1847–1905), US-amerikanischer Automobilenthusiast
 Duke Dinsmore (1913–1985), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Hugh A. Dinsmore (1850–1930), US-amerikanischer Politiker
 John Edward Dinsmore (1862–1951), nordamerikanischer Botaniker
 Nick Dinsmore (* 1975), US-amerikanischer Wrestler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dinsmore (Arkansas)
 Dinsmore (Florida)
 Dinsmore (Kalifornien)
 Dinsmore (Mississippi)
 Dinsmore (Texas)
 Dinsmore Township (Ohio)

in Kanada:
 Dinsmore (Saskatchewan)

Siehe auch:
 Dinsmoor